Žarnov (littéralement « meule ») est un toponyme slovaque qui peut désigner :
 Žarnov, un village du district de Košice-okolie ;
 le Žarnov, un sommet des monts Vtáčnik ;
 Žarnov, un lieu-dit de la commune de Veľké Rovné, dans le district de Bytča ;
 Andrej Žarnov, un poète slovaque.